Afrikanska mästerskapet i fotboll för damer 2016 spelades i Kamerun mellan 19 november och 3 december 2016.

Kvalificerade nationer

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor 
WOMEN’S AFRICA CUP OF NATIONS, CAMEROON 2016 - Group matches – läst 19 november 2016.
WOMEN’S AFRICA CUP OF NATIONS, CAMEROON 2016 - Semifinals – läst 19 november 2016.
WOMEN’S AFRICA CUP OF NATIONS, CAMEROON 2016 - 3rd Place Match – läst 19 november 2016.
WOMEN’S AFRICA CUP OF NATIONS, CAMEROON 2016 - Final Match – läst 19 november 2016.

Referenser

2016
Internationella fotbollstävlingar i Kamerun
Fotbollsåret 2016
2016 i Kamerun